Барщевская — фамилия, женский вариант фамилии .
 Барщевская, Александра Борисовна (род. 1962) — российский тележурналист.
 Барщевская, Гражина (род. 1947) — польская актриса.
 Барщевская, Наталия Михайловна (род. 1977) — российский адвокат, финансист и телеведущая, член адвокатской палаты города Москва.
 Барщевская, Эльжбета (1913—1987) — польская актриса.